Сім'я́н-Колло́нг, Сім'ян-Коллонґ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Буш-дю-Рон. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 650 км на південь від Парижа, 16 км на північ від Марселя.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 2105 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 5743,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Сім'ян-Коллонг на сайті французького Національного інституту географії
 Сім'ян-Коллонг на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сім'ян-Коллонг на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сім'ян-Коллонг на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сім'ян-Коллонг на сайті Mapquest
 Сайт мерії муніципалітету Сім'ян-Коллонг

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Буш-дю-Рон

Примітки 

Муніципалітети департаменту Буш-дю-Рон